Оситнязька сільська рада — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Оситнязька сільська рада — Кіровоградська область, Новомиргородський район